Коми-Пермјакија () се може односити на:

 Коми-пермјачки округ
 Коми-пермјачки аутономни округ